Сергей Дёмин: Дёмин, Сергей Павлович (1960—2000) — советский футболист, полузащитник.
 Дёмин, Сергей Сергеевич (род. 1943) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.